Cintra puede referirse a:

 Cintra (apellido), apellido portugués originario del lugar de su nombre.
 Cintra (arquitectura): en arquitectura, figura curva, arcada o bóveda de piedra o de madera.
 Cintra (Córdoba): localidad de Córdoba, Argentina.
 Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte, operador internacional de autopistas.
 Sintra (tradicionalmente Cintra), localidad portuguesa.